Ott eller OTT kan syfta på

 OTT, en finsk doktorstitel, se juris doktor

Personer 

 Adolf Ott (1904–okänt årtal), tysk SS-officer
 Alice Sara Ott (född 1988), tysk konsertpianist
 Fred Ott (1860–1936), den första människa som filmades
 Johann Ott, biolog
 Kurt Ott (1912–2001), schweizisk tävlingscyklist
 Ludwig Ott (1906–1985), tysk katolsk teolog
 Mirjam Ott (född 1972), schweizisk curlingspelare
 Patricia Ott (född 1960), västtysk landhockeyspelare
 Ricardo Ott (född okänt årtal), brasiliansk araknolog
 Steve Ott (född 1982), kanadensisk ishockeyspelare 
 Ott (musiker) (född 1968), brittisk musiker och skivproducent

Tyska efternamn